Петро́вское — село в Старобельском районе Луганской области.

Село было основано в 1964 году. Административно подчиняется Веселовскому сельскому совету. Почтовый индекс: 92734. Телефонный код: +380 6461. Население села составляет 258 человек. Село занимает площадь 1,06 км².

Ссылки 
 Петровское на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Старобельского района
Переименованные населённые пункты Украины
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании